Allan Kardec — pedagogo e escritor francês, codificador da Doutrina Espírita
Alan Kardec (futebolista) — futebolista brasileiro
Colégio Allan Kardec

Desambiguações de antropônimos